Toonami – műsorblokk
 Toonami (Egyesült Királyság és Írország) – megszűnt televízióadó
 Toonami (Ázsia) – televízióadó